Jan Sikorski – malarz
 Jan Sikorski – duchowny
 Jan Sikorski – nauczyciel